Une perle est une concrétion sécrétée par l'huître perlière, utilisée en bijouterie. Ce nom peut aussi désigner :

Art et culture 

 La Perle, film belge d'Henri d'Ursel (1929)
 La Perle, film français de René Guissart (1932)
 La Perle (), roman américain de John Steinbeck (1947)
 La Perle ( ou ), film américano-mexicain d'Emilio Fernández (1947), adapté du précédent
 Une perle (), nouvelle anglaise d'Agatha Christie (1942)

Personnalités 

 Altangerel Perle (1945-), paléontologue mongol
 Richard Perle (1941-), ancien conseiller politique américain
 Rūdolfs Pērle (1875-1917), peintre letton

Toponymes 

 La Perle, îlot en face de la commune du Prêcheur (Martinique)
 La « perle de Sibérie » surnom du lac Baïkal
 
 Perlé, une section de la commune luxembourgeoise de Rambrouch
 La Plage de la Perle, une plage de Guadeloupe
 La Pointe de la Perle, un cap de Guadeloupe.

Divers 
 une perle, petite phrase involontairement humoristique ;
 Perle, un prénom ;
 une perle est en imprimerie le plus petit caractère ;
 la perle, un objet percé destiné à l'ornementation ;
 la perle, un insecte de l'ordre des plécoptères ;
 la perle, un cépage de raisin blanc ;
 Perle, sous-marin français lancé en 1903 ;
 le Perle, sous-marin de la Marine nationale lancé en 1935 ;
 le ou la Perle, sous-marin nucléaire d'attaque de la Marine nationale lancé en 1993 ;
 Perle Systems, société canadienne fabriquant et distribuant du matériel informatique ;
 Perle, une marque de bière alsacienne ;

Sigle 

 PERLE (Programme d’Évaluation des Rejets Locaux d’Effluents), un outil de prévision de la dispersion des panaches atmosphériques mis au point à Météo-France.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 
 
  (« perle » en anglais)

Patronyme anglais